Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Championships 2014 nastoupilo padesát šest hráčů, což znamenalo jedinou událost kategorie ATP World Tour 250 v sezóně s tímto nejvyšším množstvím tenistů hlavní soutěže. Obhájcem titulu byl skotský pátý hráč světa Andy Murray, který vypadl ve třetím kole s turnajovou patnáctkou Radkem Štěpánkem.

Singlovou soutěž vyhrál čtvrtý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou desítku Feliciana Lópeze po dramatickém třísetovém průběhu, když finalisté v zápase odehráli maximální počet gamů. Po prohrané úvodní sadě odvrátil Dimitrov ve druhém dějství mečbol Španěla. Připsal si tak třetí trofej v sezóně 2014, první z travnatého povrchu a celkově čtvrtou singlovou v kariéře.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Andy Murray (3. kolo)
  '''Grigor Dimitrov (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále, odstoupil)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Feliciano López (finále)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)
  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Radek Štěpánek (semifinále)
  Julien Benneteau ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2014
ATP World Tour 2014